Kasslatter ist der Familienname folgender Personen:
Armin Kasslatter (* 1984), italienischer Biathlet
Renate Kasslatter (* 1980), italienische Naturbahnrodlerin
Sabina Kasslatter Mur (* 1963), italienische Politikerin aus Südtirol